Horslunde (plaats), plaats in Denemarken
 Horslunde (parochie), parochie in Denemarken